То́ни Да́гган (; ) — английская футболистка, выступающая в качестве атакующего полузащитника или нападающего в «Эвертоне» и сборной Англии.

Карьера 
Профессиональную карьеру начала в составе «Эвертона» в 2007 году, получив возможность закрепиться в составе из-за травм нападающих основного состава.

В 2009 году признана лучшей молодой футболисткой Англии.

В 2010 году вместе с «Эвертоном» выиграла Кубок Англии.

28 ноября 2013 года перешла в «Манчестер Сити».

В августе 2015 года стала первой женщиной в истории клуба, получившей приз за лучший гол сезона. За четыре года в «Манчестер Сити» Дагган помогла клубу выиграть титул победительниц Женской Суперлиги 1 и была частью команды, которая выиграла Кубок Английской лиги в 2016 году и Кубке Англии в 2017.

6 июля 2017 года перешла в «Барселону». Вместе с клубом в 2018 году Тони одержала победу в Кубке Испании.

Сборная 
В марте 2007 года дебютировала в сборной до 17 лет, выйдя на замену и забив гол. Затем выступала за команды возрастных категорий до 19, до 20 и до 23 лет.

В день своего 18-летия забила победный мяч в ворота сборной Швеции в финале Евро-2009 среди девушек до 19 лет.

19 сентября 2012 года впервые сыграла за первую сборную Англии.

В 2015 году вошла в состав сборной на чемпионат мира, где англичанки заняли третье место, после чего команда удостоилась приёма у принца Уильяма в Кенсингтонском дворце.

Достижения

Клуб 
 Эвертон:
 Обладательница Кубка Премьер-лиги: 2007/08
 Обладательница Кубка Англии: 2009/10

 Манчестер Сити:
 Чемпионка Англии: 2016
 Обладательница Кубка Английской лиги: 2016
 Обладательница Кубка Англии: 2016/17

 Барселона:
 Обладательница Кубка Испании: 2017/18

Сборная 
 Англия:
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2015

Личная жизнь 
В 2010 году окончила колледж в Лафборо.

Посол организации по борьбе с расовой дискриминацией «Kick it Out», а также благотворительной организации «Saving Lives».

В мае 2016 года стала первой английской футболисткой, набравшей 100 тысяч подписчиков в «Твиттер».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FA

Футболистки Англии
Игроки женской сборной Англии по футболу
Игроки ЖФК «Эвертон»
Игроки ЖФК «Манчестер Сити»
Игроки ЖФК «Барселона»
Игроки ЖФК «Атлетико Мадрид»